Villenouvelle ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Villenouvelle (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Villenouvelle (Charente-Maritime), ehemalige Gemeinde im Département Charente-Maritime

siehe auch
 Ville nouvelle